Niemcy:
 Lorsch – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Bergstraße

Osoby:
 Bob Lorsch – przedsiębiorca
 Christian Gottfried Lorsch – burmistrz Norymbergi
 Edmund Lorsch – adwokat, doktor prawa
 Jay Lorsch – profesor
 Norbert Lorsch – urzędnik c. i k.

Przypisy